De Albanese voetbalclub KS Vllaznia Shkodër speelt sinds 1971 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Vllaznia

¹ 1998/99: Eindstand 1-0 omgezet in een reglementaire 3-0 nederlaag nadat Vllaznia een niet-speelgerechtigde speler opstelde.

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Albanië

KS Vllaznia Shkodër
KS Vllaznia Shkodër